Kuusinen est un nom finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aino Kuusinen (1886-1970), communiste et agente itinérante finlandaise
 Antti Kuusinen (1996-), Gardien de but de football finlandais
Hertta Kuusinen (1904-1974), femme politique communiste finlandaise
 Jarl Kuusinen, (1898–1974), professeur de génie mécanique
 Jorma Kuusinen (1936-), pasteur
 Jorma Kuusinen (1940-), professeur de sciece de l'éducation 
 Kalle Kuusinen (1889– 1980), conseiller commercial finlandais
 Martti Kuusinen (1928–2001), professeur d'université
Otto Wille Kuusinen (1881-1964), homme politique et dirigeant communiste finlandais
 (1914-1979), coureur cycliste finlandais
 Rami Kuusinen (1963–1996), Éditeur de musique finlandais

Toponyme
 Kuusinen, île à Kotka
 Iso-Kuusinen, île à Rymättylä, Naantali
 Vähä-Kuusinen, île à Parainen

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois